Tjuoltajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjuoltajaure (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (4,38 km²)
Tjuoltajaure (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (19 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn